

Geografia

Croazia 
 Gruda – frazione del comune di Canali

Montenegro 
 Gruda – frazione della città di Danilovgrad

Persone 
 Agim Gruda (1962) – allenatore di pallacanestro albanese naturalizzato italiano
 Ayşen Gruda – attrice turca
 Sandrine Gruda (1987) – cestista francese

Altro
 Gruda – regione storica tribale nel Montenegro